Pollmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Pollmannsdorf (Waldkirchen), Gemeindeteil von Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Pollmannsdorf (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich